Zizler ist der Familienname folgender Personen: 

 Josef Zizler (1881–1955), deutscher Architekt
 Zenta Zizler (1909–2010), deutsche Bildhauerin